

Geografia 
 Germania
 Berg bei Starnberg – comune nel land della Baviera
 Circondario di Starnberg – uno dei circondari della Baviera
 Lago di Starnberg – lago in Baviera, a sud-ovest di Monaco
 Pöcking bei Starnberg – comune nel land della Baviera
 Starnberg – città nel land della Baviera

Altro 
 Starnberg Argonauts – squadra di football americano di Starnberg